Le tournoi de tennis de Prague est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2009, classée en catégorie International, se dispute du 13 au .

Sybille Bammer remporte le simple dames. En finale, elle bat Francesca Schiavone, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Alona Bondarenko et Kateryna Bondarenko.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Prague
 Saison 2009 de la WTA

Liens externes

Navigation 

WTA 2009
Prague
Sport en Tchéquie en 2009
Tennis en juillet 2009